Carthasis är ett släkte av insekter. Carthasis ingår i familjen fältrovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fältrovskinnbaggar
Carthasis